Dumont d'Urville peut faire référence à : 
 Jules Dumont d'Urville (1790-1842), explorateur français.
Nommés d'après lui :
 la base antarctique Dumont-d'Urville ;
 plusieurs navires de la Marine française portant le nom de  ;
 le glacier Dumont d'Urville et le lac Dumont d'Urville qu'il alimente, aux îles Kerguelen ;
 les rues Dumont-d'Urville dans plusieurs villes françaises dont une rue parisienne ;
 les lycées Dumont-d'Urville, à Caen (Calvados) et à Maurepas (Yvelines), le lycée Dumont-d'Urville à Toulon (Var) et le collège Dumont-d'Urville à Condé-sur-Noireau, sa ville natale.

Voir aussi 
 Expédition Dumont d'Urville